Феррье — фамилия:
 Феррье, Арно дю (1508—1585) — французский юрист и писатель.
 Феррье, Луи (1652—1721) — французский поэт.
 Феррье, Оже (1513—1588) — французский врач, писатель и астролог.
 Феррье, Поль (1843—1920) — французский драматург.
 Феррье, Рене (1936—1998) — французский футболист, полузащитник сборной Франции.
 Феррье, Франсуа (1777—1861) — французский публицист и политический деятель.